Рома́н Васи́льевич Сушко́ (; 13 августа 1950, с. Болеховцы, Дрогобычский район, Львовская область, Украинская ССР — 26 января 2017, Киев, Украина) — украинский государственный и политический деятель, заместитель председателя Народного Руха Украины.

Биография 
В 1971 году окончил Львовский политехнический институт по специальности химик-технолог.

В 1971—1972 годах работал рабочим химико-металлургического комбината в Калуше, а в 1972—1977 годах занимал должности инженера, начальника установок, руководителя производственно-технического отдела опытного завода Института химии поверхности АН УССР (Калуш).

В 1973—1976 годах учился в аспирантуре Института физической химии АН Украинской ССР, в 1982 году защитил кандидатскую диссертацию на соискание ученой степени кандидата  химических наук «Синтез высокодисперсных оксидов кремния и титана».

В 1977—1990 годах — главный инженер опытного завода Института химии поверхности АН УССР.

В 1990—1998 и 2002—2006 годах — городской голова Калуша.

В 1994—1998 годах депутат Калушского городского совета. В 1996—1998 годах — член Конгресса местных и региональных властей Совета Европы.

В 1994—1998 и 2006—2010 годах избирался депутатом Ивано-Франковского областного совета.

В 1995 году получил второе высшее образование на юридическом факультете Львовского государственного университета.

В 1998—1999 годах — заместитель городского председателя Ивано-Франковска.

С 2006 года является помощником-консультантом народного депутата Украины.

Научная работа 
Являлся автором более 30 научных трудов и 70 изобретений. С 1999 по 2001 год возглавлял областную организацию «Украинского химического общества».

Общественно-политическая деятельность 
С ноября 1989 года — член Народного Руха Украины

С 1998 года — заместитель председателя Ивано-Франковской Краевой организации НРУ, член Центрального Провода НРУ.

В 2000—2002 годах являлся координатором проекта Ассоциации городов Украины.

В 2009 году был избран заместителем председателя Народного Руха Украины.

Награды и премии 
 премия Ленинского комсомола (1984) — за работу «Разработка и внедрение технологии интенсивного производства пищевых напитков на основе использования нового препарата коллоидного кремнезёма»
 Государственная премия Украины в области науки и техники (1992) — за работу «Разработка и внедрение технологии интенсивного производства пищевых напитков на основе использования нового препарата коллоидного кремнезёма»
 Заслуженный работник промышленности Украины (2005)

Семья 
Женат, имеет трех дочерей.

Ссылки 
 Информация на сайте НРУ
 Информация на официальном сайте г. Калуша

Выпускники Львовского университета
Выпускники Львовской политехники
Главы Калуша
Юристы Украины
Химики СССР
Химики Украины
Члены партии «Рух»